Sharky je zakládající členka skupiny The Prodigy. Ve skupině účinkovala jako vokalistka a tanečnice, ale kvůli tomu, že jí kariéra zasahovala do rodinného života, na počátku 90. let ze skupiny odešla.

V nedávné době se objevila ve videoklipu Voodoo People (Pendulum Remix).

Žijící lidé
Ženy
The Prodigy